Kviteseid (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Kviteseid (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente